Вересоч — річка в Чернігівській області;
 Вересоч — село, Чернігівська область, Куликівський район;
 Вересоч — залізнична станція Південно-Західної залізниці.